Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Bošković – czarnogórski piłkarz 
 Dajana Bošković – bośniacka siatkarka 
 Maja Bošković-Stulli – chorwacka slawistka, folklorystka i historyk literatury
 Miho Bošković – chorwacki piłkarz wodny, olimpijczyk
 Tijana Bošković – serbska siatkarka